A 2011-es Tirreno–Adriatico-kerékpárverseny a 46. volt 1966 óta. 2011. március 9-én kezdődött az olasz Marina di Carrarában, és március 15-én ért véget San Benedetto del Trontóban. A verseny része a 2011-es UCI World Tournak. 7 szakaszból állt. Az összetett versenyt Cadel Evans nyerte meg.

Indulók
A 18 World Tour csapaton kívül 2 olasz csapat kapott szabadkártyát, így alakult ki a 20 csapatos mezőny.
A 18 ProTour csapatból 16 vett részt a versenyen. Szabadkártyát kapott még az Acqua & Sapone, az Androni Giocattoli, a BMC Racing Team, a Cervélo TestTeam, a Colnago-CSF Inox és az ISD-NERI.

Szakaszok 

A 2011-es verseny 7 szakaszból állt.

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos honlap

Tirreno–Adriatico
Tirreno–Adriatico